ZAZ A07A1 I-VAN (укр. ЗАЗ A07A «I-Ван») — украинский городской и междугородный автобус малого класса производства Запорожского автомобилестроительного завода. Выпускался с 2006 по 2021 год. Автобус изготовлен на шасси индийской фирмы «Tata Motors».

Модель

Создание 

Проект создания автобусов I-VAN А07А был начат в 2005 году, кроме Запорожского завода их выпускают и в Черноморске на заводе «Ильичевский завод автоагрегатов». В конце 2005 года была создана опытная модель ЗАЗ А07А и избрано ей второе имя-прозвище «I-VAN», от имени Иван. Разработка автобуса-маршрутки была осуществлена совместно с ОАО «Укравтобуспром», в модели были использованы шасси ТАТА LP 613/38 от TATA Motors LTD (Индия). Практически идентичной моделью стал БАЗ-А079, известный под именем «Эталон». I-VAN А07А имел подобный дизайн, как у «Эталона», а также похожий салон и фактически неизменное место водителя и приборной панели. Серийное производство началось на полгода позже, в 2006-м из пригородной модели А07А1, был сконструирован городской автобус I-VAN А07А, производится с ноября 2006 года. Общим отличием от «Эталона» стал более широкий проход в салон и большая длина автобуса, в 2007 году дизайн передней маски был сильно изменен, хотя большинство запчастей и общий вид остались почти идентичными модели А079. В украинских городах эти модели начали появляться в 2007—2008 годах.

Техническое описание 
7-метровый автобус оборудован как для перевозки людей в городе, так и между городами на расстояние не больше 70 км. Кузов рамный, рама двухосная. Минимальный радиус поворота — 8 метров. Лобовое стекло панорамное, стеклоочистители расположены параллельно, при необходимости оба могут сниматься. Интересный факт: правый стеклоочиститель вытирает 90 процентов нужной поверхности, поэтому потребность в левом совсем незначительна. Обшивка кузова оцинкованная, состоит из металлических листов. Салон автобуса рассчитан в среднем на 35-43 человека (нормальная вместимость), однако общая пассажировместимость машины в часы «пик» превышает 45 и 50 человек. Сидений 23-27 штук в зависимости от модификации, обычно они обиты тканью с антивандальным покрытием, тип у них полужесткий, сиденья разобщены, в левом ряду парные, в правом одинарные. Вертикальные поручни расположены лишь у дверей, горизонтальные вдоль салона. На верхние поручни могут устанавливаться кожаные ручки. Двери одностворчатые, задние оборудованы сигналом открытия для водителя. Сиденье водителя с шасси TATA, приборная панель — прямая, рычаг коробки передач в середине настила. Автобус рассчитан на одно служебное место сбоку водительского места. Функции поворота, фар и клаксон объединены в один мультиджойстик. Есть подогрев на три режима, который располагается на панели.

Преимущества модели
 Быстрый ход
 Необычный дизайн
 Невысокие расходы топлива (14-16л)
 Невысокая стоимость
 Неприхотливость транспортного средства
 Надежный двигатель

Недостатки модели
 Сильная жара при полной загрузке
 Слабый вентилятор и обдув салона
 Низкая скорость и тяжесть управления при полной загрузке
 Неудобство стоять в большинстве мест в салоне
 Частые поломки приборов
 Узкий проход между креслами
 Шумный двигатель
 Частые поломки задней двери и сигнала
 Повышенная травматичность при резком торможении из-за расположения кресел и поручней
 Отсутствуют средства «воздушного ключа» (блокировка хода с открытыми дверями) и привода против травм при закрытии дверей
Сильный запах дизельного топлива в салоне, а именно выхлопных газов.
Зимой боковые зеркала имеют для водителя плохой обзор, т.к. конструкторы-разработчики не удосужились побеспокоиться об этом вопросе! В итоге водитель должен сооружать незамысловатую конструкцию для обдува в зимний период правого бокового стекла!

Модификации 
 ЗАЗ А07А — базовая модель
 ЗАЗ А07А.22 — городской автобус
 ЗАЗ А07А.23 — городской автобус
 ЗАЗ А07А1.10 — школьный автобус
 ЗАЗ А07А1.22 — пригородный автобус
 ЗАЗ А07А1.23 — пригородный автобус
 ЗАЗ А07А1.30 — пригородный автобус
 ЗАЗ А07А1.32 — пригородный автобус
 ЗАЗ А07А1.40 — пригородный автобус, Евро-3
 ЗАЗ А07А1.60 — пригородный автобус, мягкие сидения
 ЗАЗ А07А1.62 — пригородный автобус, мягкие сидения

Технические характеристики

Салон

Двигатель и КП

Ходовые характеристики

Конкуренты 
 БАЗ А079
 Богдан А201
 Богдан А092
 ГалАЗ-3207
 ГалАЗ-3209
 Рута 37
 

Автобусы Украины
Автомобили ЗАЗ
Транспорт в 2005 году
Автобусы, представленные в 2005
Маршрутное такси
Маршрутное такси по городам Украины